Maline, biljke

BiH:
 Maline (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik